Ро́берт А́ндерсон (): Андерсон, Роберт (1750—1830) — шотландский писатель.
 Андерсон, Роберт (1805—1871) — американский военный деятель.
 Андерсон, Роберт Бернард (1910—1989) — американский политик.
  (1917—2009) — американский драматург и сценарист, автор сценария к фильму «История монахини».
 Андерсон, Роберт Чарли (род. 1947) — английский чемпион мира по дартсу.

См. также 
 Андерсон, Боб
 Андерсон, Роберто